Oceano — grande massa de água salgada que rodeia os continentes
Oceano (mitologia) — titã da mitologia grega
Oceano (Califórnia) — região censo-designada no estado da Califórnia, Estados Unidos
Oceano (álbum de Danna Paola)
Oceano da Cruz — futebolista português de origem cabo-verdiana

Desambiguações de topônimos